Natsipaska (в переводе с  «Нацистское дерьмо») — финский комический рок-проект, в который входили нынешние участники индастриал-метал группы Ruoska. Самая известная песня — «Hevimies».

История

Состав 
 Патрик Меннандер — вокал
 Мика Камппи — бас-гитара, вокал
 Ансси Аувинен — ритм-гитара, вокал
 Сами Карппинен — ударные

Дискография 
 Suunnitelma 9 (1998)
 Savo-texas sexmachine (1999)
 Asfalttisoturit (2000)

Рок-группы Финляндии